

Herby szlacheckie 

 Bogoria – polski herb szlachecki.
 Bogoria II  – polski herb szlachecki.

Miejscowości i kolonie w Polsce 
 Bogoria – kolonia wsi Wełecz w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój.
 Bogoria – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów.
 Bogoria – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria.

Ludzie 
 Jarosław z Bogorii i Skotnik – arcybiskup gnieźnieński.
 Mikołaj Bogoria Skotnicki – wojewoda krakowski.
 Wojciech Bogoria – wojewoda sandomierski.
 Mikołaj z Bogorii (zm. 1388) – kasztelan wiślicki, marszałek królestwa.
Piotr Bogoria – kasztelan wiślicki, wojewoda krakowski.
Adam Bogoria-Zakrzewski – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego.
Tomasz Bogoria Skotnicki –  biskup tytularny, sufragan chełmiński.

Inne 
 Bogoria – jezioro w Kenii.
 Bogoria – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych.
 Bogoria – szczyt w Górach Kruczych.
Bogoria – szczyt w Górach Kruczych.
Bogoria – gmina w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim.
Bogoria – nieczynna wąskotorowa stacja kolejowa w Bogorii.

Zobacz też 
 Bogoria Dolna
Bogoria Górna
Bogoria Pofolwarczna
Bogoria Skotnicka
 Radio Bogoria
Kolonia Bogoria
Bogoria (gromada)